Stachybotryella är ett släkte av svampar. Stachybotryella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stachybotryella